Il singolare dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andy Roddick ha battuto in finale Sébastien Grosjean 6-2, 6-2.

Teste di serie

  Andy Roddick (campione)
  Andre Agassi (quarti)
  Tommy Haas (quarti)
  Nicolás Massú (primo turno)

 Sébastien Grosjean (finale) 
 Jürgen Melzer (semifinali) 
 Luis Horna (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 2005
ATP Tour 2005